ADX Florence (de l'acrònim en anglès dAdministrative Maximum), presó federal de màxima seguretat dels Estats Units
 DoubleClick (de l'acrònim en anglès d'''Ad Exchange), empresa de publicitat, subsidiària de Google
 Average Directional Index, indicador financer usat en anàlisi borsària
 ADX (format de fitxer), còdec d'àudio desenvolupat per al seu ús específic en videojocs
 Intel ADX (de l'acrònim en anglès dAdd-carry Extensions''), extensió del conjunt d'instruccions dels x86 d'Intel